Caranx crysos — também conhecido por xaréu-dourado ou xaréu-amarelo
 Caranx hippos —  também conhecido por xaréu-branco ou cabeçudo
 Caranx latus -  também conhecido por xaréu-olhão 

Desambiguações de biologia